Франче́ско де Марти́ни (; 1903—1980) — итальянский офицер, танкист, разведчик, участник Второй мировой войны. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть».

Биография 
Родился в 1903 году в Дамаске, Сирия.

В 1927 году участвовал в миссии герцога Абруцци, который вручил королю Эфиопии первый танк Fiat 3000, подаренный правительством Италии в знак дружбы. Работал инструктором и консультантом, в 1932 году участвовал в срыве покушения на наследного принца Хайле Селассие I (рас Тэфэри Мэконнын).

Старший сержант Франческо де Мартини — участник Второй итало-эфиопской войны. Награждён серебряной медалью «За воинскую доблесть». Участник Итало-албанской войны (1940).

В годы Второй мировой войны капитан  Франческо де Мартини воевал на восточно-африканском фронте (1940—1942). После сдачи Гондэра в ноябре 1941 года ушёл в горы и принял активное участие в итальянской партизанской войне в Эфиопии. В январе 1942 года взорвал склад боеприпасов в Массауа (Эритрея), был схвачен, однако ему удалось бежать в Йемен. Организовал группу из эритрейских моряков, действовавших на небольших лодках («доу»), которые отслеживали действия британского флота в Красном море и передавали сведения в Рим с помощью радио.

В августе 1942 года был пленён во время очередной диверсионной акции в Эритрее. В 1946 году вернулся в Италию. После войны награждён золотой медалью «За воинскую доблесть».

Бригадный генерал (1962). Умер в 1980 году.

Награды 
 Золотая медаль «За воинскую доблесть»
 Серебряная медаль «За воинскую доблесть»
 Бронзовая медаль «За воинскую доблесть»
 Кавалер Военного ордена Италии (16 июля 1957 года)
 Офицер ордена Святых Маврикия и Лазаря
 Офицер ордена Короны Италии
 Офицер Колониального ордена Звезды Италии
 Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 Крест «За боевые заслуги» III степени
 Медаль военной кампании в Африке
 Медаль экспедиции в Албанию
 Медаль военных операций в Восточной Африке

Примечания

Литература 
 Cernuschi, Enrico. La resistenza sconosciuta in Africa Orientale Rivista Storica, dicembre 1994.(Rivista Italiana Difesa)
 Rosselli, Alberto. Storie Segrete. Operazioni sconosciute o dimenticate della seconda guerra mondiale Iuculano Editore. Pavia, 2007

Ссылки 
 
 

Награждённые крестом «За боевые заслуги» (Италия)
Танкисты Второй мировой войны
Танкисты Италии
Разведчики Италии
Генералы Италии
Бригадные генералы
Участники второй итало-эфиопской войны